Regering-Leterme (Vlaanderen), 2004-2007
Regering-Leterme I (federaal), 2008